Tiger Mask steht für:

 Tiger Mask, Ringname von Mitsuharu Misawa (1962–2009), japanischer Wrestler
 Tiger Mask (Manga), Manga von Ikki Kajiwara und Naoki Tsuji (1968 bis 1971)